Ла-Вільне́в-Бельнуа́-е-ла-Мез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 55 км на північ від Безансона, 12 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 138,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Вільнев-Бельнуа-е-ла-Мез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Вільнев-Бельнуа-е-ла-Мез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона